Марчинский — фамилия; имеет женскую форму Марчинская.
 Марчинский, Альберт (Марчиньский; 1876—1930) — английский иллюзионист польского происхождения, который выдавал себя за «провидца с Востока».
 Марчинский, Иосиф Иосифович (1952—2022) — украинский скульптор.
 Марчинский, Томаш (род. 1984) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.